Межконтинентальный кубок 1972 () — 13-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 6 сентября и 28 сентября 1972 года. Двухматчевый турнир проходил между нидерландским клубом «Аякс», победителем Кубка европейских чемпионов 1971/72, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1972.

Первый матч проходил в Авельянеде на стадионе «Добле Висера» и закончился ничьей 1:1. Ответный матч проходил в Амстердаме на стадионе «Олимпийский стадион», и закончился 0:3.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1971/1972
 Кубок Либертадорес 1972

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1972
Межконтинентальный кубок 1972
Спорт в Нидерландах в 1972 году
Спорт в Аргентине в 1972 году
1972 год в футболе
События 6 сентября
События 28 сентября
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Сентябрь 1972 года